OC peut faire référence à :
 Piment OC, un gaz lacrymogène.
 The O.C. (signifiant Orange County), une série télévisée américaine, traduite en Newport Beach.
 Officiers de l’Ordre du Canada (O.C.),
 Obligation convertible, terme financier,
 Ondes courtes, en radiocommunication.
 OverClocking, une manipulation consistant à augmenter la fréquence d'un processeur pour augmenter les performances de l'ordinateur.
 OpenClassrooms, un site web proposant des tutoriels sur l'informatique et les sciences.
 Organisme conventionné : Organisme chargé par le Régime Obligatoire du remboursement des prestations de santé.
 Objecteur de croissance.
 Langue d'oc, ou occitan.
 dans le langage juridique français, l'ordonnance de clôture.
 O.C., un rappeur américain.
 la ligne de chemin de fer reliant la ville d'Orbe à celle de Chavornay, exploitée à l'origine par la Société anonyme des usines de l'Orbe.
 Original character, personnage fictif tel que conçu par son auteur, son créateur ; contraire du fan art.
 objet confectionné, transformation de matière d’œuvre ou prestation de service réalisée par les élèves des lycées professionnels dans le cadre d’une démarche pédagogique et pouvant faire l'objet d'une vente au public.